David Einhorn kan syfta på:

 David Einhorn (1809-1879), judisk-amerikansk teolog
 David Einhorn (f. 1886), rysk-judisk poet